Patrice Fleutot (né le  à Megève en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1988-1989 || Rouen hockey élite 76 || France ||43 ||3 ||4 ||7 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1989-1990 || Rouen hockey élite 76 || France ||35 ||1 ||4 ||5 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Rouen hockey élite 76 || France ||26 ||5 ||4 ||9 ||22 ||9 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|1991-1992 || Rouen hockey élite 76 || France ||34 ||4 ||10 ||14 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1992-1993 || Rouen hockey élite 76 || France ||34 ||9 ||21 ||30 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1993-1994 || Rouen hockey élite 76 || France ||15 ||9 ||17 ||26 ||6 ||11 ||3 ||4 ||7 ||0  
|-
|1994-1995 || Rouen hockey élite 76 || France ||26 ||7 ||10 ||17 ||30 ||8 ||0 ||4 ||4 ||2 
|- 
|1995-1996 || Rouen hockey élite 76 || France ||24 ||8 ||5 ||13 ||14 ||9 ||3 ||4 ||7 ||6
|-
|1996-1997 || Club des Sports de Megève || France ||29 ||5 ||22 ||27 ||103 ||6 ||2 ||3 ||5 ||40
|- 
|1997-1998 || Rouen hockey élite 76 || France ||49 ||15 ||11 ||26 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Rouen hockey élite 76 || France ||41 ||2 ||12 ||14 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|2000-2001 || Grenoble Métropole Hockey 38 || France ||24 ||6 ||13 ||19 ||28 ||11 ||3 ||3 ||6 ||0 
|-
|2001-2002 || Club des Sports de Megève || Division 1 ||0 ||15 ||10 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Mont-Blanc Hockey Club || Division 1 ||27 ||20 ||19 ||39 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2004-2005 || Mont-Blanc Hockey Club || Division 1 ||28 ||12 ||23 ||35 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|2005-2006 || Mont-Blanc Hockey Club || France ||24 ||2 ||8 ||10 ||26 ||6 ||0 ||3 ||3 ||2 
|-
|2006-2007 || Sports de Glace Annecy || Division 1 ||27 ||9 ||12 ||21 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Sports de Glace Annecy || Division 1 ||26 ||10 ||18 ||28 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2008-2009 || Sports de Glace Annecy || Division 1 ||26 ||6 ||9 ||15 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1969
Naissance à Megève
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du Sports de glace Annecy
Joueur du Club des Sports de Megève
Attaquant de hockey sur glace